Монтальдо () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топоним.
 Монтальдо, Антонио (1368—1398) — дож Генуэзской республики.
 Монтальдо, Джулиано (род. 1930) — итальянский кинорежиссёр.
 Монтальдо, Леонардо (1319—1384) — дож Генуэзской республики.

Топоним 
 Монтальдо-Бормида — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия
 Монтальдо-ди-Мондови — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео
 Монтальдо-Роэро — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Кунео
 Монтальдо-Скарампи — коммуна в Италии,  в регионе Пьемонт, в провинции Асти
 Монтальдо-Торинезе — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Турин

См. также 
 
 Монтальто